Драгица Томаш (Пећ, 26. јун 1936 — Подгорица, 29. април 2015) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Упркос свему || Жена Јокова
|-
| 1977. || Јаков грли трње || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Пуста земљa || /
|-
| 1981. || Имамо наступ (ТВ филм)|| 
|-
| 1988. || Вук Караџић (ТВ серија) || /
|-
| 1989. || Старе границе очевог имања || Пелагија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1994. || Ђе рекосмо пођосмо (ТВ филм) || /
|-
| 1995. || Ориђинали (ТВ мини серија)|| Ђурђина
|-
| 1999. || У име оца и сина || Госпава
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Марко Миљанов (ТВ филм) || /
|-
| 2008. || -{Die rote Zora}- || Кундин
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2015.
Српскe глумице
Југословенски глумци
Пећанци